Musca, een geslacht uit de familie van de echte vliegen (Muscidae)
 Vlieg (sterrenbeeld)